SpongeBob Kanciastoporty ( 1999-obecnie) – amerykański serial animowany stworzony przez biologa morskiego i animatora Stephena Hillenburga (który zmarł w 2018 roku) dla telewizji Nickelodeon. Emitowany z przerwami od 1999 roku. Popularność serialu przyczyniła się do stworzenia wielu produktów pobocznych, a z czasem zyskał on najwyższe wskaźniki oglądalności w historii kanału i stał się najczęściej dystrybuowaną własnością Viacom Media Networks. Cała marka wygenerowała ponad osiem miliardów dolarów zysku.

Wiele pomysłów na serial pochodzi z nieopublikowanego komiksu edukacyjnego The Intertidal Zone, stworzonego przez Hillenburga w 1989 roku. Prace nad serialem rozpoczął w 1996 roku po zakończeniu serialu Rocko i jego świat. Główny bohater początkowo nazywać miał się SpongeBoy, a serial SpongeBoy Ahoy!, ale ponieważ nazwa była już zarezerwowana przez producenta mopów, konieczna była jej zmiana.

Pierwszy odcinek wyemitowany został w Stanach Zjednoczonych 1 maja 1999 roku, po ceremonii wręczenia Kids’ Choice Awards, a do regularnej emisji serial trafił 17 lipca. W 2004 do kin trafił pełnometrażowy film pod takim samym tytułem, w 2015 kolejny, zatytułowany SpongeBob: Na suchym lądzie, a w 2020 wyszedł SpongeBob Film: Na ratunek.

Serial zdobył szereg nagród, w tym m.in. sześć Annie, osiem Golden Reels, dwie Emmy, trzynaście Kids’ Choice oraz dwie BAFTA Children’s Awards. W 2011 roku na cześć głównego bohatera nazwany został nowo odkryty gatunek grzyba – Spongiforma squarepantsii.

Opis 
Większość odcinków serialu rozgrywa się w podwodnym mieście Bikini Dolne, położonym na Pacyfiku pod rafą koralową atolu Bikini. Większość postaci mieszka w budynkach inspirowanych podwodnym światem, a jako środek transportu wykorzystuje pojazdy będące połączeniem samochodu i łódki. Rozpoczynając prace nad pilotażowym odcinkiem twórcy postawili sobie za cel zaprojektowanie lokacji, do których można by wracać w kolejnych odcinkach i w których rozgrywałaby się większa część fabuły, takich jak dom SpongeBoba.

Fabuła serialu koncentruje się na tytułowym SpongeBobie Kanciastoportym, energicznej i pozytywnie nastawionej do świata gąbce morskiej z wyglądu przypominającej gąbkę kuchenną.

Bohaterowie

Główni 
Według Nickelodeona w serialu jest dziesięciu głównych bohaterów.
 SpongeBob Kanciastoporty (ang. SpongeBob SquarePants) – żółta gąbka. Ubrana w kwadratowe spodenki z czerwonym krawatem. Mieszka w swoim domku z ananasa razem ze ślimakiem Gacusiem (ang. Gary). Jest przyjaźnie nastawiony do życia, oraz innych. Ma energiczne usposobienie, co nie zawsze podoba się osobom z jego otoczenia. Jest bardzo dziecinny, nadmiernie epatuje radością, ponadto jego niezwykła bezmyślność często wpędza jego znajomych w kłopoty. Do tego, nie jest zbyt bystry. Nie potrafi dostrzec, że Skalmar, którego uważa za swojego najlepszego przyjaciela w rzeczywistości wcale go nie lubi i że narzucając się sąsiadowi, tylko pogarsza jego i tak złą opinię na własny temat. Nie zrażając się tym próbuje, bardziej zbliżyć się do „przyjaciela”. Pracuje w restauracji pana Kraba. Kocha tę pracę ponad życie, co skrupulatnie wykorzystuje jego szef, Eugeniusz Krab. SpongeBob wielokrotnie zostaje w pracy po godzinach całkowicie za darmo. Załamuje się, gdy okazuje się, że jednak nie musi iść do pracy. I uważa, że stracił w tym dniu cel swojego życia. Ukradkiem zakrada się do „Pod Tłustym Krabem”, gdy ma wolny dzień. To jednak daremny wysiłek, gdyż Krab nie potrafi docenić pracy SpongeBoba i bezustannie szuka okazji by zmniejszyć jego wynagrodzenie. Sam SpongeBob jest natomiast zbyt naiwny, by dostrzec, że szef go wykorzystuje a jego nadgorliwość i niesamowite poświęcenie w pracy są bezcelowe i nie mają najmniejszego sensu. W wolnych chwilach lubi puszczać bańki i łowić meduzy. Ponadto uczęszcza do szkoły jazdy, prowadzonej przez panią Puff. Nie idzie mu jednak zbyt dobrze. Podchodził do egzaminów tak często, że zna na pamięć wszystkie pytania i odpowiedzi z egzaminu ustnego. 38 razy oblewał egzamin praktyczny na prawo jazdy, gdyż za każdym razem gdy siadał za kółkiem łapała go tak ogromna trema, że nie mógł skupić się na jeździe. Jego ulubione powiedzonko to: „Jestem gotów!” (ang. „I’m ready”). Podczas łapania meduz nosi okulary. Zna Ka-Ra-Te.

 Patryk Rozgwiazda (ang. Patrick Star) – różowa rozgwiazda nosząca tylko seledynowe krótkie spodenki w fioletowe kwiaty. Lecz nie przypomina bardziej rozgwiazdy tylko robaka. Mimo że ma niezwykle niski iloraz inteligencji, jest najlepszym przyjacielem i nieodłącznym kompanem SpongeBoba. W wolnym czasie lubi nic nie robić lub łapać meduzy. Mieszka pod wielkim głazem, jest sąsiadem Skalmara. Lubi jeść wszystko co mu wpadnie w ręce. Jest bardzo leniwy i gruby, nie uprawia wcale sportu. Ma siostrę Sam.

 Skalmar Obłynos (w filmie Squidward Macka) (ang. Squidward Tentacles) – szarawy kalmar, która mieszka w domu pomiędzy SpongeBobem a Patrykiem. Denerwuje go ich zachowanie, gdyż uważa, że są dziecinni. Jest ponury i zgorzkniały, ponieważ życie nie ułożyło mu się, tak jak sobie wymarzył. Nie został sławnym artystą, ma uciążliwych sąsiadów (SpongeBob i Patryk), oraz pracę której nienawidzi. Stanowi przeciwieństwo SpongeBoba. Uważa się za wielkiego artystę i najlepszego muzyka. Kocha grę na klarnecie, jednak nie został obdarzony zbyt wielkim talentem muzycznym. Godzinami ćwiczy grę na tym instrumencie, jednak mimo to wcale nie idzie mu lepiej. Uwielbia malować autoportrety. A w swoim domu ma 497 obrazów z własną podobizną. Pracuje jako kasjer w Pod Tłustym Krabem. Jego największym rywalem jest Skalmir Maminsyn, rówieśnik z czasów szkoły, który zdobył sławę i bogactwo realizując jego marzenia. Największym marzeniami Skalmara są zdobycie sławy, oraz życie bez SpongeBoba. 14 grudnia odbywa się Dzień Walki ze Skalmarem. Mimo że zazwyczaj deklaruje nienawiść do głównego bohatera, w odcinku Nocna zmiana przyznał, że zawsze trochę lubił SpongeBoba.

 Sandy Pysia (ang. Sandy Cheeks) – pochodząca z Teksasu wiewiórka. Przyjaciółka SpongeBoba. Mieszka na drzewie, które okryte jest szklaną kopułą izolującą jej otoczenie od wody. Nosi specjalny akwalung, który umożliwia jej życie w oceanie. Uwielbia uprawiać sporty, razem ze SpongeBobem trenuje karate, a raczej Ka-Ra-Te. W wolnych chwilach zajmuje się nauką.

 Pan Eugeniusz Krab (ang. Mr. Krabs, Eugene Krabs) (w filmie Pan Krabs) – czerwony krab z lekką nadwagą. Właściciel restauracji „Pod Tłustym Krabem” (ang. Krusty Krab Restaurant). Nie lubi wydawać za dużo pieniędzy, ponieważ oszczędzanie to jego motto (na pamiątkę zatrzymał swojego pierwszego zarobionego dolara). Jest w stanie sprzedać swoją matkę, jeśli dostałaby za nią odpowiednio dużo pieniędzy. Mieszka w wielkiej kotwicy razem ze swoją córką, Perłą. Był kiedyś przyjacielem Planktona. Bardzo lubi SpongeBoba. Zakochał się w pani Puff. Tak lubi forsę, że jak SpongeBob znalazł grosza, on nie mógł przestać o tym myśleć.

 Plankton (ang. Sheldon J. Plankton) – malutki organizm. Rywal pana Kraba, starający się wykraść tajny przepis na kraboburgery. Także prowadzi restaurację, zwaną Kubeł Pomyj, która mieści się naprzeciwko Tłustego Kraba. Przez swoje złe postępowanie został znienawidzony przez całe Bikini Dolne. Jego jedynym przyjacielem jest jego komputerowa żona, Karen. Był kiedyś przyjacielem pana Kraba. Czasami jest w stanie porzucić swą żonę, zwłaszcza w odcinkach Karen 2.0 i Przeciążenie systemu.

 Karen – żona Planktona, mówiący komputer poruszający się na kółkach. Zwykle wykazuje się znacznie większą inteligencją niż Plankton. Poznali się jak była jeszcze systemem operacyjnym.

 Pani Puff (ang. Mrs. Puff) – biała rozdymka o blond włosach ubrana w czerwoną sukienkę. Jest wdową, jej męża złowili rybacy, a następnie przerobili go na nocną lampkę. Instruktorka jazdy, każdego pojazdu, który niekoniecznie posiada koła. Szkoła jazdy i uczenie w niej było marzeniem Pani Puff. Przyrzekła sobie, że w swojej pracy będzie twarda, nieugięta i nie podda się, dopóki nie nauczy swoich uczniów jeździć. Wszystko zmieniło się, gdy do jej szkoły zapisał się SpongeBob. Jego styl bycia, oraz fakt, że 38 razy bezskutecznie starał się o prawo jazdy całkowicie zburzyły, życie jakie do tej pory wiodła. Wesoła, acz niezbyt rozgarnięta gąbka zniszczyła jej całą wiarę w ideały, jakimi kierowała się zakładając szkołę jazdy, oraz skutecznie pozbawiła ją całej radości z jej prowadzenia. W wyniku niefrasobliwości SpongeBoba Pani Puff kilkukrotnie wylądowała w szpitalu oraz więzieniu. Konieczność częstych kontaktów ze SpongeBobem jest dla niej tak uciążliwa, że czasem gdy go widzi, zaczyna się denerwować i stara się jak najszybciej oddalić by SpongeBob się do niej nie zbliżył, lub dostaje ataku histerii, podczas którego nadyma się i przeraźliwie wrzeszczy. Dla relaksu uprawia ogródek warzywny. W odcinku „Trudy dorastania”, wspomina że jest to ostatnia rzecz, dla której wciąż warto żyć. Jej największym marzeniem, jest uwolnienie się od SpongeBoba. W epizodzie „Nielekka jazda”, zamierzała zmienić nazwisko, przefarbować włosy i wyprowadzić się do innego miasta, jednak ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu.

 Perła Krab (ang. Pearl Krabs) – wieloryb, przybrana córka pani Krab, gdyż została zamieniona w szpitalu. Ma 15 lat. Do SpongeBoba nastawiona jest raczej pozytywnie. Jest bardzo zarozumiała i często stawia na swoim. Źle traktuje nawet swoje dwie najlepsze przyjaciółki Jenny i Judy. Uważa się za osobę popularną, lecz w rzeczywistości tak nie jest. Gdy coś jej się chociaż trochę nie spodoba, głośno płacze.

 Gacuś Witold Junior (ang. Gary) – zwierzątko domowe SpongeBoba. Niebieski ślimak, który nie mówi, jednak potrafi miauczeć jak kot. Nosi na sobie różową muszlę, w której potrafi zmieścić prawie wszystko. Chociaż posiada wyższy iloraz inteligencji niż SpongeBob, jest mu bardzo oddany. Umie wiązać sznurówki. W odcinku Super tajne pudełko powiedział Eeeee... nie. W wielu odcinkach, np. Kumpel dla Gacusia woli, gdy nie jest z nim jego właściciel.

Poboczni 
 Larry Homar (ang. Larry the Lobster) – wielki czerwony homar noszący tylko jasnoniebieskie spodenki. Kulturysta podnoszący ciężary, uwielbia ze wszystkimi konkurować. Wiele swojego wolnego czasu spędza na miejskiej plaży, wyrabiając mięśnie. Jest bardzo dobrym przyjacielem SpongeBoba i Sandy. Pracuje jako ratownik na plaży Błotnista Laguna.

 Pirat Patchy i papuga Potty (ang. Patchy the Pirate and Potty the Parrot) – pirat, przewodniczący fanklubu SpongeBoba oraz jego papuga (którą troszkę nienawidzi). Prezentują specjalne odcinki.

 Syrenaman i Skorupin (ang. Mermaid Man and Barnacle Boy) – dwaj emerytowani superbohaterowie, którzy są idolami SpongeBoba i Patryka. Parodiują Batmana i Robina.

 Latający Holender (ang. The Flying Dutchman) – przerażający zielony duch pirata, legenda Bikini Dolnego. Mieszka na dużym opuszczonym statku. Kradnie dusze żywym. SpongeBobowi kilka razy udało się go spotkać, miał także okazję dołączyć do jego załogi. Jest mistrzem wiązania węzłów, choć nie umie zawiązać butów.

 Mindy – córka Neptuna. Jest bardzo rozpieszczana i uwielbiana przez ojca. Ma czarne, krótkie włosy i okrągłe okulary. Występuje tylko w filmie.

 Pirat Painty (ang. Painty) – pirat z obrazka. Śpiewa piosenkę początkową ze SpongeBobem.

 Narrator – pojawia się w niektórych odcinkach opisując wydarzenia na początku odcinka.

 Mirek Karaś (ang. Johhny) – realistyczna rybia głowa. Czasami pojawia się w Wiadomościach Bikini Dolnego.

 Skalmir Maminsyn (ang. Squiliam Fancyson) – wróg Skalmara ze szkoły. Osiągnął sukces we wszystkich dziedzinach, w których Skalmar zawiódł.

 Król Neptun (ang. King Neptune) – pan i władca całego oceanu. Jest zielonym, masywnym mężczyzną-syreną o rudych włosach ubranym w kożuch. Na głowie nosi koronę, która zakrywa jego łysinę, a w ręku trzyma harpun. Zawsze jest pełen gniewu. Ma córkę o imieniu Mindy, dla której zrobiłby wszystko oraz syna imieniem Tryton, którego zamknął w klatce na 10000 lat ponieważ wolał zajmować się uciechami śmiertelników, zamiast miotać piorunami i niszczyć dobytek podwładnych. W filmie Król Neptun wygląda inaczej niż w serialu oraz ma tylko córkę Mindy.

 Meduzy – zwierzęta, które są łapane przez SpongeBoba i Patryka. W większości są różowe i mają rozmiar trochę większy, niż oko SpongeBoba, ale zdarzają się wyjątki. Mieszkają na „Meduzowych polach”. Można z nich wycisnąć dżem meduzowy. Uwielbiają muzykę.

 Anonimek/Przyjaciel – meduza, którą SpongeBob nie mógł złapać. Jest wielkości pospolitej meduzy jednak posiada niebieski kolor. Po tym jak dobrowolnie Anonimek dał się złapać SpongeBobowi zaprzyjażnił się z nim i nazwał go Przyjaciel.

 Tryton – syn Neptuna – także bóg. Od urodzenia nie był podobny do ojca. Bóg mórz uczył go miotać piorunami z trójzęba, Tryton wolał grać w „śmiertelnicze” gry. Wściekły Neptun zamknął syna na 10000 lat w klatce, na bezbożnej wyspie. Uratowali go dopiero SpongeBob z Patrykiem, ale Tryton okazał się być podstępnym bożkiem. Nie występuje w filmie.

 BlackJack – kuzyn SpongeBoba. Siedział w więzieniu. Gdy SpongeBob był mały, kuzyn go bił. Mieszka obok wujka gąbki. Pojawił się tylko w odcinku „BlackJack”, gdy gąbka dostaje wiadomość od kuzyna, że wyszedł z kicia i chciał spotkać się na przyjęciu, wtedy gdy zamierzał porzucić drogę przestępstwa.

Obsada

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Polski lektor:
 MTV Polska –
 Sezony 1 i 2 – 1 października 2004 roku;
 Canal+ –
 SpongeBob Kanciastoporty – film – 26 listopada 2006 roku;
 Polsat –
 SpongeBob Kanciastoporty – film – 1 listopada 2008 roku; po liftingu: 11 maja 2019;
 VH1 Polska –
 Film dokumentalny Kanciaste Korzenie: Historia SpongeBoba Kanciastoportego – 23 sierpnia 2009 roku.
 Cinemax –
 SpongeBob Kanciastoporty – film – 8 stycznia 2016 roku.

Spis odcinków

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 oficjalna strona serialu 
 SpongePedia 
 Polska SpongePedia
 Oficjalna strona 
 Oficjalna strona 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1999